Haus für Kinder ist eine Kindertagesstätte, in der Kinder von null bis zwölf Jahren betreut werden können. Die Beschränkung einer Einrichtung auf eine Altersgruppe wie Krippe (0–3 Jahre), Kindergarten (3–6 Jahre) oder Hort (6–12 Jahre) wird dabei teilweise aufgehoben. Das Haus für Kinder ist eine Erweiterung der Kooperationseinrichtungen (Koops), in denen Krippen- und Kindergartenkinder betreut werden. In Häusern für Kinder durchlaufen die Kinder drei verschiedene Gruppen. Nach der Krippe folgt der Kindergarten und nach Schuleintritt kann der Hort besucht werden.

Im städtischen Betrieb der Stadt München bezeichnet „Haus für Kinder“ Kindertagesstätten, in denen Kinderkrippe und Kindergarten (0–6 Jahre) oder Kindergarten und Hort (4–10 Jahre) unter einem Dach untergebracht sind.

Der Vorteil des Einrichtungskonzepts ist, dass Kindern und Eltern die Übergänge zwischen den einzelnen Betreuungsformen erleichtert werden. Die Tagesstätte und die Leitung bleiben dieselbe und die Kinder kennen den neuen Erzieher oder die neue Erzieherin ihrer zukünftigen Gruppe bereits. Auch können Beziehungen von Kindern und Pädagogen über Gruppengrenzen hinweg weiter gepflegt werden.

Weblinks 
 Sulzbach: Haus für Kinder

Kindertagesstätte